Saint David désigne de nombreux saints chrétiens :

Saints catholiques et orthodoxes 
Par ordre chronologique du décès :
 David  (), personnage biblique de l'Ancien Testament, fils de Jessé, roi de Juda et d'Israël ; fêté localement le 29 décembre.
 David de Thessalonique (décédé vers 540), originaire de Mésopotamie, ermite près de Thessalonique en Macédoine, vénérable,  ascète et thaumaturge ; fêté le 26 juin;
 David de Ménevie (décédé vers 601), ou Dewy ou Divy, évêque primat et patron du pays de Galles ; fêté le .
 David de Tbilissi  (décédé en 693), avec Tatchan ou Tarithchani, deux frères géorgiens martyrs par le prince perse Abdoul ; fêtés localement le 18 mai.
 David de Dwin (décédé en 694) ou David d'Arménie, martyr en Arménie ; fêté localement le 23 décembre en Orient et le 24 janvier en Occident. 
 David de Géorgie (décédé en 736), avec Constantin, Rois de la Géorgie intérieure, martyrs ; fêtés localement le 2 octobre.
 David de Troade (décédé en 844), moine, frère de Symeon et Georges de Mitylène ; fêté le  .
 David IV de Géorgie (décédé en 1130), ou David III dit le Bâtisseur, roi et patron de la Géorgie ; fêté le 24 janvier en Occident et le 26 janvier en Orient. 
 David d'Eubée (), vénérable, ascète sur l'île d'Euripios ; fêté le 1er novembre.
 David de Sainte-Anne (décédé en 1813), ou David de Kydonia, néo-martyr, moine de la skite de Sainte-Anne au Mont Athos, martyr à Thessalonique par la main des Musulmans turcs ; fêté le 26 juin.

Saints et bienheureux catholiques 
 David (décédé en 1050), d'origine anglaise, parcourut la Suède pour y prêcher l'Évangile ; fêté le 15 juillet.
 David Gonson (décédé en 1541), ou David Gunston, bienheureux, martyr en Angleterre, pendu à Southwark sous Henry VIII ; fêté le 12 juillet. 
 David Okelo (décédé en 1918), et Gildas Irwa, bienheureux, martyrs à Paimol, près de la mission de Kalongo, en Ouganda ; fêtés le 18 septembre.

Saints orthodoxes 
 David de Garedja, moine en Georgie; fêté le 7 mai.  
 David de Iaroslav, prince ; fêté le 19 septembre.   
 David de Serbie, prince ; fêté le 24 septembre.
 David de Serpoukhov, moine ; fêté le 18 octobre.

Notes et références

Voir aussi 
 Toponymes 

David